Czuni László (1953–2020) motorversenyző
 Czuni László (1985) motorversenyző